Janików puede hacer referencia a los siguientes lugares en Polonia:

 Janików, Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Janików, Voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).
 Janików, condado de Kozienice en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Janików, condado de Przysucha en el voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Janików, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Janików, voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).